Een stad in Peru, zie Huancavelica (stad)
 Een regio van Peru, zie Huancavelica (regio)
 Een provincie van Peru, zie Huancavelica (provincie)